Цвітко́ве (до 1945 року — Чече; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.